Juventude Atlética Sassamba (JAS), também conhecido como Sassamba FC da Lunda ou JA Sassamba, é um clube de futebol do município de Saurimo, a capital da província da Lunda Sul, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1991.

O clube mudou de nome muitas vezes sendo chamado de Sassamba Futebol Clube, Desportivo Sassamba da Lunda Sul, Africa Sport Sassamba e Juventude Atlética Sassamba.

O time possui duas marcas inglórias de goleadas recebidas, sendo um 11- 2 recebido do TAAG em 1980 e um 12- 0 recebido do Benfica do Huambo em 1990.

Clubes de futebol de Angola